

Astronomia
 13226 Soulié – asteroide della fascia principale

Persone
 Guy Soulié (1920-2015) – astronomo francese
 Frédéric Soulié (1800-1847) – scrittore francese
 George Soulié de Morant (1878-1955) – diplomatico e scrittore francese